Dance Tonight! Revolution Tomorrow! è il secondo album in studio del gruppo musicale screamo Orchid, pubblicato nel 2000.

Tracce

Formazione

Collegamenti esterni